De Schotse voetbalclub Kilmarnock FC speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Kilmarnock FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Kilmarnock FC
Kilmarnock FC